Spignesi – abitanti di Spigno Monferrato
Spignesi – abitanti di Spigno Saturnia